Фрежинальс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 17,6 км². Население — 414 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны